О младшем Чемберлене см. Чемберлен, Джозеф Остин

Джозеф Чемберлен (;  — ) — британский фабрикант, один из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии.

Единственный член кабинета министров, не имевший университетского образования. Вдохновитель англо-бурской войны 1899—1902 годов. Отец Остина и Невилла Чемберленов. Его имя носит центральная площадь города Бирмингема.

Годы радикализма (партия вигов) 
Сын бирмингемского фабриканта, Чемберлен до 38 лет занимался исключительно семейным бизнесом. В 1873 году отошёл от дел и, будучи избран мэром Бирмингема, посвятил себя инновационным для своего времени социальным проектам вроде расселения трущоб и обеспечения доступного образования. В прессе за ним закрепилась репутация радикала, чуть ли не социалиста. На всю страну его худощавый облик с моноклем прославили многочисленные карикатуры в национальных газетах.

В 1876 году Чемберлен избрался в Палату общин, где его пылкие речи с требованием обеспечить каждого британца водопроводом и газовым освещением («социализм газа и воды») вызывали острую неприязнь консерваторов. Хотя Чемберлен возглавил радикальное крыло правящей либеральной партии, он не был твёрдо привязан к программе той или иной партии, считая своей задачей достижение конкретных целей.

В 1885 году Чемберлен (с 1880 года возглавлявший комитет по торговле в правительстве Гладстона) и его коллега-парламентарий Чарльз Дильке проехали по стране, требуя введения прогрессивной шкалы налогообложения, бесплатного образования, улучшения жилищных условий для неимущих, наделения фермеров землёй. Все эти лозунги имели мало общего с утверждённой программой либеральной партии.

По самому острому вопросу политической жизни — о предоставлении самоуправления Ирландии — Чемберлен долгое время поддерживал Гладстона. Он выступал за расширение полномочий местного самоуправления в Ирландии и протестовал против жёстких мер в отношении националистов. Однако во время решающего голосования по вопросу о гомруле в 1886 году он выступил на стороне так называемых либерал-юнионистов. Это привело к расколу либеральной партии и на 20 лет вывело её из борьбы за правительственные должности.

Годы шовинизма (партия тори) 
В качестве одного из лидеров либерал-юнионистов Чемберлен поощрял их сближение с консерваторами. Благодаря его усилиям консервативное правительство лорда Солсбери приняло пакет законов, направленных на улучшение положения рабочего класса.

Вместо былых требований социальных преобразований британский пролетариат в 1890-е годы склоняется к бесхитростному шовинизму. Вместе с тем меняется и риторика Чемберлена. Он всё чаще произносит речи империалистического характера, а в 1895—1903 годах занимает в правительстве Солсбери пост министра по делам колоний. Одной из его излюбленных мишеней были буры. Парламентская оппозиция считала именно Чемберлена застрельщиком англо-бурской войны и рейда Джеймсона.

Англо-бурская война выявила дипломатическую изоляцию Британии и её военную уязвимость. Чемберлен стал задумываться о союзе с Германией, которая в годы войны вела себя особенно вызывающе. Заключив мир с бурами и вернувшись из турне по Африке, он включился в переговоры с немецкими политиками, и только противодействие Солсбери поставило крест на проекте сближения двух стран.

Другим проектом Чемберлена был таможенный союз метрополии и доминионов, которые активно поддерживали военные авантюры вроде войны с бурами. Путём введения протекционистских барьеров на импорт товаров из США и Германии он надеялся подорвать их быстрый экономический рост. Внутри Британской империи планировалось создание единого рынка.

Когда премьер-министр Артур Бальфур отказался поддержать проект таможенного союза, Чемберлен оставил министерский портфель и стал ездить по городам Британии, призывая своих слушателей «мыслить по-имперски». В ответных выступлениях либералы подчёркивали, что свободная торговля — залог дешёвого хлеба для широких масс трудящихся. Споры по этому вопросу привели к расколу консервативной партии в 1906 году и к её катастрофическому поражению на выборах в парламент (хотя сам Чемберлен без труда сохранил место в Палате общин).

В дни празднования 70-летнего юбилея (июль 1906 года) политика разбил паралич, вынудивший его оставить общественную жизнь. Он умер летом 1914 года, когда жена зачитала ему новость об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда.

Примечания

Литература 
 Биография в Британской энциклопедии
 James L. Garvin and Julian Amery, The Life of Joseph Chamberlain, 6 vol. (1932-69)

Персоналии:Бирмингем
Министры колоний Великобритании
Члены Либеральной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)
Члены парламента Соединённого королевства (1885—1886)
Члены парламента Соединённого королевства (1886—1892)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Председатели совета по торговле
Родители премьер-министров Великобритании